Plaats in Indonesië
 Ngabeyan (Karanganom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Ngabeyan (Kartasura), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Ngabeyan (Sidoharjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java